

Niemcy 
 Witzmannsberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Witzmannsberg – dzielnica Pasawy